Agència de Turisme de les Illes Balears, organisme de promoció del turisme del Govern de les Illes Balears
 Red ATB (de l'acrònim en castellà Asociación Teledifusora Boliviana), canal de televisió de Bolívia
 ATB (discjòquei) (de l'acrònim del seu nom André Tanneberger), discjòquei i productor de música electrònica d'Alemanya
 Bicicleta tot terreny (del seu nom en anglès All Terrain Bike), bicicleta dissenyada per a rutes de muntanya
 All-Terrain Boarding, esport extrem derivat del skateboard
 Batalla en temps actiu (del seu nom en anglès Active Time Battle), sistema de joc introduït per la saga Final Fantasy